Kung steht für:

 ǃKung, Eigenbezeichnung eines afrikanischen Clans der San

Kung ist der Familienname folgender Personen:
 Franciscus Kopong Kung (* 1950), indonesischer Priester, Bischof von Larantuka
 H. H. Kung (1881–1967), chinesischer Bankier, Politiker, Ehemann von Song Ailing
 Hsiang-Tsung Kung (* 1945), chinesisch-US-amerikanischer Informatiker
 Ignatius Kung Pin-Mei (1901–2000), chinesischer Bischof
 Kung Sok-ung (* 1941), nordkoreanischer Diplomat
 Queenie Kung Ni Ting (* 1997), malaysische Diskuswerferin